Mathews kan syfta på:

 Mathews, Louisiana – ort i USA
 Mathews, Virginia – ort i USA
 Mathews County – i Virginia
 Mathews Peak – en bergstopp i Kenya
 Mathews Regulator – en dammbyggnad i Australien
 Mathews Range Forest – en skog i Kenya

Se även 
 Mathews (auktor)
 Mathews Creek
 Mathews Lake
 Mathews Point
 Mathew